

Морро (,  — холм, бугор, возвышенность) — составная часть нескольких топонимов, в основном в Италии.

Италия 
 Морро-д’Альба — коммуна в провинции Анкона.
 Морро-д’Оро — коммуна в провинции Терамо.
 Морро-Реатино — коммуна в провинции Риети.

США 
  — город в Калифорнии.
 Морро — скала, историческая достопримечательность Морро-Бей.

Другие страны 
 Морро-де-Арика — холм в Чили.
  — исторический форт-музей в Пуэрто-Рико.
  — форт на входе в Гавану (Куба).

См. также 
 Дмитриев-Морро, Сергей Иванович (1882—1938) — русский тяжелоатлет.
 Эль-Морро
 Моро (значения)
 Морра (значения)
 Морроу (значения)
 Морру (значения)